Estorf ist der Name zweier Gemeinden in Niedersachsen:

 Gemeinde Estorf im Landkreis Nienburg/Weser, siehe: Estorf (Weser) 
 Gemeinde Estorf im Landkreis Stade, siehe: Estorf (Landkreis Stade)

Siehe auch: Estorff